Чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет — соревнование национальных футбольных команд, которое проводится УЕФА. Кроме определения Чемпиона Европы является отборочным этапом на Чемпионат мира по футболу (девушки до 20 лет).

Турнир проводится с 1997 года. Сначала ограничение по возрасту было 18 лет, с 2001/02 года возрастную планку подняли до 19 лет. Начиная с чемпионата 2006 года в состав нельзя заявлять игроков моложе 16 лет.

Чемпионат проходит в две стадии, квалификационную и финальную. В свою очередь квалификационная стадия делится на несколько раундов, от одного до трёх, в зависимости от текущего регламента турнира. В финальной стадии встречается 8 команд, которые в групповом турнире определяют состав полуфинальных матчей.

Кубок 
Победителю вручается кубок, на котором выгравируют название ассоциации страны-победительницы и который нужно будет вернуть к началу следующего чемпионата. На вечное пользование у чемпиона остаётся уменьшенная копия приза. УЕФА обещает подарить кубок команде, которая сможет завоевать его три раза подряд, или в пятый раз станет Чемпионом Европы.

Чемпионы

Медали (1998-2022)

Примечание: Полуфинальное выступление считалось долей бронзы.

Ссылки 
 УЕФА:Чемпионат Европы среди девушек до 19 лет